Чердынь — название населённых пунктов в России.

 Чердынь — город в Пермском крае, административный центр Чердынского района.
 Чердынь — деревня в Назаровском районе Красноярского края.